Ponç Hug I d'Empúries (~ 1070 - 1154), comte d'Empúries (1116 -1154).
 Ponç Hug II d'Empúries (~1135 - 1200), comte d'Empúries (1173 -1200).
 Ponç Hug III d'Empúries (~1205 - 1269), comte d'Empúries (1230 -1269).
 Ponç Hug IV d'Empúries (~1264 - 1313), comte d'Empúries (1277 -1313), vescomte de Bas (1285 -1291) i trobador ocasional.
 Ponç Hug V d'Empúries (~1290 - 1322), comte d'Empúries i vescomte de Bas (1313 -1322).